Club Atlético Colegiales puede referirse a distintos clubes deportivos radicados en Argentina:

Club Atlético Colegiales (1908-), club de fútbol argentino de Munro, Buenos Aires.
Club Atlético Colegiales (1940-), club de fútbol argentino de Concordia, Entre Ríos.
Club Atlético Colegiales (1940-), club de fútbol argentino de Villa Mercedes, San Luis.